Piłkarski Turniej na Cyprze 1998 – turniej piłkarski na Cyprze zorganizowano po raz drugi w 1998 roku. Uczestniczyły w nim sześć reprezentacji: gospodarzy, Finlandii, Islandii, Słowacji, Słowenii i olimpijska reprezentacja Norwegii.

Runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa

Grupa B

Tabela końcowa

Mecz o piąte miejsce

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

Zwycięzcą piłkarskiego turnieju na Cyprze 1998 została reprezentacja Cypru.

Turnieje na Cyprze
1998 w piłce nożnej